Malmö FF 2021 är Malmö FF:s 112:e säsong, deras 86:e i Allsvenskan och deras 21:e raka säsong i ligan.

Spelare

Spelartruppen

Övergångar

Spelare in

Spelare ut

Spelarstatistik

Tävlingar

Allsvenskan

Tabell

Matcher

Svenska cupen 2020/2021

Gruppspel

Tabell

Matcher

Svenska cupen 2021/2022

Andra omgången

Champions League 2021/2022

Kval

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Playoff

Gruppspel

Tabell

Matcher

Referenser 

2021
Fotbollssäsongen 2021 efter lag
Fotboll i Sverige 2021